Белхатувская ТЭС () — крупная польская конденсационная электростанция с общей установленной мощностью . Расположена в городе Белхатув Лодзинского воеводства Белхатовского повята. В качестве топлива использует бурый уголь, добываемый в расположенных рядом угольных разрезах.

Является самой крупной электростанцией Польши, самой крупной ТЭС Евросоюза, четвёртой в мире ТЭС по установленной мощности и, по состоянию на 2016 год, является самой мощной станцией, которая использует в качестве топлива исключительно бурый уголь.

Современное состояние 
Белхатувская тепловая электростанция производит в среднем 27-28 млрд кВт•ч в год, что составляет 20 % от всей годовой генерации электроэнергии в Польше. Станция принадлежит и управляется «PGE Elektrownia Bełchatów S.A.», которая является подразделением .

После ввода в эксплуатацию нового энергоблока мощностью 858 МВт в октябре 2010 года и ряда мероприятий по модернизации, проведённых в 2011 и 2015 годах, общая установленная мощность станции составляет . По имеющейся информации, новый энергоблок производства «Alstom» имеет КПД 42 %, что позволяет снизить удельное выделение углекислого газа и потребление топлива. «Alstom» также производила модернизацию всех 12 турбин в целях более эффективного использования пара, в 2009 году был подписан контракт на модернизацию энергоблока № 6.

Белхатувская ТЭС использует две трубы высотой 300 м, которые являются одними из самых высоких свободностоящих конструкций в Польше.

Выделение углекислого газа 
В 2007 году Всемирный фонд дикой природы включил электростанцию в европейский список одиннадцати наиболее загрязняющих окружающую среду предприятий по причине большого удельного выделения углекислого газа ( или ≈30,1 млн т CO2 в  Для сокращения количества выбросов CO2 на Белхатувской ТЭС предполагается применить технологию
утилизации углекислоты на нескольких энергоблоках в период 2011—2015 гг. Данная программа модернизации осуществляется при поддержке Европейской комиссии и оценивается в 180 млн евро.

Белхатувское угольное месторождение 
Открытую разработку бурого угля в районе города Белхатув осуществляет одноименная польская компания «Белхатув». Основанная 17 января 1975 года, государственная «Белхатув» была приватизирована 1 января 1999 года, после чего стала иметь организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью (ООО). Основным потребителем бурого угля является Белхатувская ТЭС.

Добыча осуществляется на трех участках (). Месторождение «Bełchatów» с общими запасами в 2 млрд т предполагается использовать до 2038 года.

Фотогалерея

Примечания 

Тепловые электростанции Польши
Белхатув
Здания и сооружения Лодзинского воеводства